Хам (, , Cham, , xam, «гарячий») — молодший син Ноя.

Проклятий своїм батьком Ноєм за те, що розповів братам Симу та Яфету про його випадкову оголеність. Згідно з прокляттям, Ной віддав Хама в рабство Симу і Яфету, а Хамовий син Ханаан також став рабом Сима.

У Біблії 
Згідно з Книгою Буття 5:32, у Ноя, що прожив 500 років, було троє синів: Сим, Хам і Яфет. Буття 9:20-27 описує, що після Всесвітнього потопу Ной випив вина та, сп'янівши, заснув голий у своєму наметі. Хам, побачивши це, розповів про оголеність батька братам. Вони накрили батька одягом, не дивлячись на нього. Протверезівши, Ной дізнався про вчинок Хама та прокляв його, призначивши рабом Симу та Яфету.

У Хама після Всесвітнього потопу народився син Ханаан (предок палестинців і ліванців), який за наказом Ноя став рабом Сима, що було частиною покарання Хама. Згадуються також сини Куш (предок ефіопів), Міцраїм (предок єгиптян) і Фут (Буття 10:6).

Родовід

Трактування образу 
Сучасні західні теологи пояснють легенду про прокляття Хама батьком як виправдання чому Ізраїль завоював язичницьку державу Ханаан. Оголеність у ізраїльтян була ганебною, можливо вони протиставляли таким чином себе язичникам, у яких голизна була частиною релігійних обрядів.

Оголеність також могла метафорично означати сексуальну близькість, інцест або зґвалтування. Хоча в Біблії це ніде прямо не говориться, в усякому разі епізод у наметі свідчить, що Хам не поважав свого батька.

Спекуляції щодо імені 
Починаючи з XVII століття, було зроблено ряд пропозицій, які пов'язують ім'я Хам із єврейським словом, що означає «спалений», «чорний» або «гарячий», або з єгипетським словом ḥm, що означає «слуга» або словом ḥm, що означає «величність» або kmt — «Єгипет». Перші два значення наводилися як вказівка на походження чорношкірих людей від Хама, що було виправданням расизму і звернення чорношкірих людей у рабство. У рецензії Девіда Ґолденберга «Прокляття Хама: раса і рабство в ранньому юдаїзмі, християнстві та ісламі» (2003) стверджується, що «біблійне ім'я Хам не має жодного стосунку до поняття чорноти, а на даний момент — невідомої етимології».

Використання у літературі 
 «Хам і Яфет» (1928) — політичний памфлет українського політичного діяча, публіциста В'ячеслава Липинського.
 Хам — персонаж драми «Світло в ковчезі», глави поетичного епосу «Діяння небожителів» Віктора Гребенюка (2011).

Примітки

Посилання 
 

Особи Старого Завіту
Хаміти
Тора
Книга Буття
Персонажі П'ятикнижжя
Ной